Ильми́р Масуи́лович Бая́нов () — российский , доктор физико-математических наук, профессор Казанского авиационного университета, специалист в области лазерной физики, механики многофазных потоков, электрохимии.

Биография 
Родился 1 января 1966 года в селе Чекмагуш Чекмагушевского р‑на БАССР.

В 1983 году окончил среднюю школу № 1 села Чекмагуш, в 1989 — физический факультет МГУ.

Защитил диссертацию «Генерация и усиление фемтосекундных широко перестраиваемых импульсов сверхсильного светового поля» на степень кандидата физико-математических наук (1992).

В 1995 году избран заведующим кафедрой общей физики Бирского педагогического института.

В 1997 году получил звание доцента кафедры.

Защитил докторскую диссертацию «Динамика многофазных выбросов в приземном слое атмосферы» (2007).

С 2007 по 2009 год возглавлял кафедру Физики и землеустройства Бирского филиала Башкирского государственного университета.

В 2009 году приглашен на работу в Казанский национальный исследовательский технический университет (КНИТУ-КАИ) им. А. Н. Туполева на должность профессора кафедры теоретических основ теплотехники.

В 2009 году получил стипендию Немецкого общества академических обменов (DAAD) на стажировку в Германии. С тех пор, будучи профессором КНИТУ-КАИ, тесно сотрудничает с техническим университетом Брауншвейга в области электрохимии.

Научные интересы 
 Механика многофазных потоков, в частности динамика растекания тяжёлого газа по земной поверхности.
Закономерности распространения выбросов углеводородов в атмосфере с последующим возгоранием образовавшейся газовоздушной смеси в ограниченном наземными объектами пространстве.
 Исследование и создание нового типа .
Теоретические и экспериментальные исследования гидродинамических свойств схемы циркуляции электролита и их влияние на эффективность работы батареи.

Публикации

Награды и звания 
 Премия международного научного фонда (1993),
 Стипендиат РАН для молодых учёных (1997).

Примечания

Ссылки 
 Перечень публикаций в РИНЦ